Ередивиси 2009/10 е 54-тият сезон на Ередивиси то основаването ѝ през 1955. АЗ са настоящият шампион. Общо 18 отбора участват в лигата, от които 16 са оцеляли предния сезон и 2 са получили промоция от Ерсте Дивиси. Отборите получили промоция от Ерсте Дивиси в края на предния сезон са шампиона ВВВ-Венло и победителят от плей-офите РКК Валвейк.

Сезонът започна на 31 юли 2009 и завърши на 2 май 2010.

Отбори и стадиони

Класиране 

<br/ >

Източник: Ередивиси
(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Резултати 

Източник: Ередивиси

Голмайстори 

Източник: Yahoo Sport, ESPN Soccernet, Soccerway, www.soccerway.com

Плей-офи

Европейско състезание 
Отборите от 6-о до 9-о място участват в турнир за участие във втория квалификационен кръг на Лига Европа 2010/11.

Полуфинали 

|}

Финал 

|}

Изпадане 
16-ият и 17-ият отбор, заедно с отборите от Ерсте Дивиси, участват в плей-оф за две места в Ередивиси 2010/11.

Кръг 1 

|}

Кръг 2 

|}

Кръг 3 

|}
1 След продължение. 
2 Екселсиор печели с повече голове на чужд терен. 

Победителите от кръг 3 ще играят в Ередивиси 2010/11.

Турнири по футбол в Нидерландия